Jaydee, pseudoniem van de Nederlands houseproducent en DJ Robin Albers
 J Dilla, Amerikaans hiphopproducer
 USS Jaydee III, Amerikaans marineschip